Il'ja Ivaška era il detentore del titolo ma è stato eliminato al terzo turno da Marc-Andrea Hüsler.

In finale Adrian Mannarino ha battuto Laslo Đere con il punteggio di 7-61, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Grigor Dimitrov (secondo turno, ritirato)
 Botic van de Zandschulp (semifinale)
 Holger Rune (ritirato)
 Maxime Cressy (quarti di finale)
 Lorenzo Musetti (secondo turno)
 Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
 Sebastián Báez (ritirato)
 Albert Ramos Viñolas (terzo turno)

 Emil Ruusuvuori (secondo turno)
 Benjamin Bonzi (quarti di finale)
 Il'ja Ivaška (terzo turno)
 Pedro Martínez (secondo turno)
 Jack Draper (quarti di finale)
 Lorenzo Sonego (terzo turno)
 Jaume Munar (terzo turno)
 João Sousa (secondo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (secondo turno, ritirato)
  Dominic Thiem (terzo turno)

  Jeffrey John Wolf (primo turno)  
  Mikael Ymer (secondo turno)

Qualificati 

  Christopher O'Connell (primo turno)
  Jason Kubler (terzo turno)

  Emilio Nava (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (semifinale)

Lucky loser 

  Tallon Griekspoor (secondo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (primo turno)

  Tarō Daniel (primo turno) 
  Michail Pervolarakis (primo turno)

Ranking protetto 

  Kyle Edmund (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Winston-Salem Open 2022